Pogge (ndt. ‚Frosch‘) ist der Name eines holländischen Segelschiffs für das Befahren flachgründiger Wasserflächen (siehe auch Muttschiff und Tjalk).

Pogge ist der Familienname folgender Personen:
 Pogge (mecklenburgische Familie)

 Carl Pogge (1763–1831), deutscher Landwirt
 Carl Friedrich Pogge (1752–1840), deutscher Kaufmann und Münzsammler
 Franz Pogge (1827–1902), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Friedrich Pogge (1791–1843), deutscher Landwirt und Agrarreformer
 Hartmut Pogge von Strandmann (* 1938), deutscher Historiker
 Hermann Pogge (1831–1900), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Johann Pogge (1793–1854), Rittergutsbesitzer und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Justin Pogge (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Pogge (1838/9–1884), deutscher Afrikareisender
 Richard W. Pogge (* 1961), US-amerikanischer Astronom
 Thomas Pogge (* 1953), deutscher politischer Philosoph und Ethiker

Pogge als geografischer Begriff:
 Place Pogge, Brüssel-Schaerbeek